Забіяка Данило Вікторович — український поет, політичний діяч, меценат, філософ та бізнесмен. Став відомим, завдяки м'ясокомбінату "Забіяка"  та мережі ресторанів "Шаурма у Ахмеда"